Il doppio femminile  del Hall of Fame Tennis Championships 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Rosalyn Fairbank e Barbara Potter erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Gigi Fernández e Lori McNeil hanno battuto in finale 6–3, 6–7, 7–5 Elizabeth Smylie e Wendy Turnbull.

Teste di serie
 Patty Fendick /  Jill Hetherington (quarti di finale)
 Katrina Adams /  Zina Garrison (semifinali)
 Gigi Fernández /  Lori McNeil (campionesse)
 Elizabeth Smylie /  Wendy Turnbull (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 1989